Сезон 2010 стал 19-м в российской истории футбольного клуба «Торпедо Москва» и первым после годичного отсутствия в профессиональном футболе. Победив в зоне «Москва» любительского первенства России 2009 года (на финальном турнире в Пензе команда заняла 2-е место), на следующий год «Торпедо» получило возможность сыграть в зоне «Центр» Второй лиги ПФЛ. По итогам первенства «Торпедо» пробилось в Первый дивизион, одолев в очном поединке последнего тура «Губкин», лидировавший перед этим матчем. После годичного перерыва автозаводцы снова выступили в Кубке России. Пройдя 4 раунда, «Торпедо» уступило ЦСКА в 1/16 финала. В ноябре клуб участвовал в круговом турнире с победителями других зон — Кубке ПФЛ. Не одержав ни одной победы, москвичи замкнули таблицу.

Состав

Тренерский штаб

Товарищеские матчи

Второй дивизион ПФЛ 2010

Матчи

Турнирное положение

Кубок ПФЛ 2010

Матчи

Итоговая таблица

Кубок России по футболу 2010/2011

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Календарь сезона в зоне «Центр» Второй лиги на сайте ПФЛ
 Статистика клуба в чемпионате на сайте Спорт-Экспресс

См. также 
 ФК «Черноморец» Новороссийск в сезоне 2010
 ФК «Чита» в сезоне 2010

2010
Торпедо Москва